Le carambole peut désigner :
 Le fruit de l'arbre carambolier.
 Les jeux de la carambole et de la grande carambole.
 Une plante du genre Allium.